Fontelicella micrococcus är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1893.  Fontelicella micrococcus ingår i släktet Fontelicella och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
micrococcus